Snetterton bezeichnet:

 einen Ort in der Grafschaft Norfolk, Vereinigtes Königreich, siehe Snetterton (Norfolk)
 eine Motorsport-Rennstrecke, die nach dem nahegelegenen Ort benannt ist, siehe Snetterton Motor Racing Circuit